Występy pierwszej drużyny Jutrzenki w krajowych rozgrywkach w piłce nożnej.

Mistrzostwa kraju 
Poziom rozgrywek:

Przypisy

Bibliografia 
 WikiPasy – Encyklopedia KS Cracovia on line

Krakowskie kluby w rozgrywkach piłkarskich